Склад збірної Хорватії на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше...Хорватія
Хорватія 2008